Маршалы может означать:

 Маршалы — знатный англо-нормандский род.
 Маршалы — село в Недригайловском районе Сумской области Украины.

См. также 
 Маршал